Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije
zbirka sakralne umjetnosti u Koprivnici, 
 Muzej sakralne umjetnosti kotorske katedrale, posvećen 6. srpnja 2010. 
Muzej sakralne umjetnosti u Osoru, sakralna zbirka smještena u Biskupskoj palači osnovana je 1997. godine s građom iz riznice osorske katedrale  
Muzej sakralne umjetnosti u Splitu
Muzej sakralne umjetnosti u Trogiru, župa sv. Lovre, osnovan 2005.  
Muzej sakralne umjetnosti u Vodnjanu, zbirka sakralne umjetnosti Župne crkve Sv. Blaža 
Muzej sakralne umjetnosti u Zadru
Franjevački muzek Karlovac 

Muzej sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj, Prisika (Kiseški kotar, Mađarska)

Bilješke